Motorola 220 2001 var ett race som var den fjortonde deltävlingen i CART World Series säsongen 2001. Racet kördes den 19 augusti på Road America, och vanns sensationellt av Bruno Junqueira.

Slutresultat

2001 i USA
Road America
2001